Aerodium — компания, работающая в области дизайна и производства вертикальных аэродинамических труб в Риге. Aerodium также занимается организацией шоу, фестивалей и разных праздников по всему миру.

История 
В 1979 году канадский изобретатель Жан Сен-Жермен создал проект первой вертикальной аэродинамической трубы для полетов. После накопления инвестиций в размере  долларов он открыл первую коммерческую аэродинамическую трубу в Сен-Симон-де-Баго, в 50 милях к востоку от Монреаля. Сен-Жермен, бывший парашютист в армии, владел двумя парашютными школами, когда его посетила идея, что аэродиум поможет его ученикам практиковать свободное падение более эффективно. В 1982 году Жан Сен-Жермен продал концепцию Ле Томпсону и Марвину Кратте, которые начали строительство своих собственных аэродинамических труб в Пиджен-Фордж, штат Теннесси и Лас-Вегасе, штат Невада. Вскоре после этого Сен-Жермен продал франчайзинговые права компании Kratter за 1,5 миллиона долларов. Первоначально известный как «Aérodium», он был запатентован как «Levitationarium» Жаном Сен-Жерменом в США в 1984 и 1994 годах под патентами № 4,457,509 и № 5,318,481 соответственно.

В 2003 году, после встречи с Франсуа Сен-Жерменом (сыном Жана Сен-Жермена), латвийский предприниматель Ивар Бейтанс решил заняться развитием концепции аэродинамических труб. Первая аэродинамическая труба в Латвии была открыта летом 2005 года в городе Сигулда. Компания начала производство коммерческих аэродинамических труб в Латвии под названием Aerodium Technologies.

Шоу, спектакли и достижения 
Aerodium специализируется на аэродинамических трубах под открытым небом и участвуюет в различных бодифлайт шоу и представлениях по всему миру.

Для представления «Машина ветра», показанного на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году, на предприятие Aerodium была изготовлена специальная аэродинамическая труба. Шоу включало в себя летающего сноубордиста (в исполнении Ивара Бейтана) и другие визуальные эффекты, которые раньше никогда не были показаны зрителям.

Представляение с использованием вертикальной аэродинамической трубы было показано в 2009 году на Красной площади в Москве во время презентации логотипа зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

В 2010 году вертикальная аэродинамическая труба была выставлена в латвийском павильоне World Expo 2010 в Шанхае, Китай. Aerodium выступил генеральным подрядчиком павильона. Спектакли для посетителей проходили каждые 30 минут в течение 6 месяцев в первом полностью прозрачном рециркуляционном аэродинамическом туннеле в мире, который позволял зрителям просматривать шоу со всех сторон.

В 2013 году Aerodium построил первый в мире туннель, предназначенный для бейсджампинга в помещении, на курорте «Sirius Sport Resort» в Финляндии. Туннель спроектирован таким образом, что парашютисты могут входить в аэродинамическую трубу с земли или прыгать в нее с высоты 15 метров, имитируя прыжки со здания.

В 2016 году Aerodium представил проект под названием «Flying Dream», который представляет собой аэродинамический туннель-амфитеатр. Он расположен в Дэнфэне, посреди гор Сун, недалеко от знаменитого монастыря Шаолинь в Китае. Аэродинамическая труба является частью шоу кунг-фу «Полет и монахи».

В том же году в Пудуне, открылся первый в материковом Китае парк Shanghai Disneyland Park. Компания Aerodium была приглашена для разработки аэродинамической трубы без стен для шоу «Пираты Карибского моря: Глаз бури». По состоянию на 2019 год это единственная в мире безстенная аэродинамическая труба с рециркуляцией.

Кинопроекты 
Наружные аэродинамические трубы Aerodium также привлекли внимание киноиндустрии. Во время Expo 2010 Джеки Чан пытался летать в вертикальном туннеле латвийского павильона. Два года спустя, в 2012 году, он провел 3 недели, тренируясь и снимаясь в Латвии для сцены воздушного боя для фильма «Китайский зодиак».

В 2017 году Aerodium построил самую большую в мире вертикальную аэродинамическую трубу размером 20 на 10 футов, что в четыре раза больше обычной аэродинамической трубы. Она получила имя Peryton и использовалась Томом Крузом во время подготовки к шестому фильму «Миссия невыполнима» под названием «Fallout». Чтобы снять одну из ранних сцен фильма, Том Круз должен был выполнить более ста прыжков HALO. По словам Нила Корбоулда, руководителя по спецэффектам, «это довольно много прыжков, но вы знаете, если бы у него не было время в аэродинамической трубе, их могло бы быть и 250».

Примечания 

Компании Латвии